Grips ist der Familienname von 
 Carel Jozeph Grips (1825–1920), niederländischer Maler

Grips bezeichnet:
 das volksmündliche Wort für Verstand, Auffassungsgabe oder auch Gehirn(masse)
GRIPS steht, diese Bedeutung für sich nutzend, für:
 GRIPS-Theater, ein Theater in Berlin
 GRIPS (Lernprogramm), ein Lernprogramm des Bayerischen Rundfunks
 GRIPS (Team), Studierendenteam an der TU Graz zum RoboCup

Siehe auch:
 Gryps
 Krips
 Kripps
 Crips
 Cripps